Пьер Дено (; род. 13 октября 1935, Лилль, Франция) — французский поэт, писатель и преподаватель.

Его имя связывают с «рошфорской школой», в состав которой в годы второй мировой войны входили такие поэты, как Рене-Ги Каду, Люк Беримон, Жан Руссело, Морис Фомбёр.

Первые поэтические сборники Дено стали выходить в начале 60-х годов 20 века — «Сон мой-сад водяных брызг» (1961), «Светящаяся тайна» (1963), «Нетленное» (1963).

В 1971—1972 гг. Дено выпускал небольшой поэтический журнал «Fragment» («Фрагмент»). Пьер Дено автор книги о французском поэте Бернаре Ноэле.

Сочинения 
 Le Poème commencé («Начатое стихотворение»), Mercure de France, 1969.
 Bulletin d’enneigement («Сводка снегопадов»), Sud, 1974.
 Efface, éveille («Проснись, сотри…»), Seghers, 1974.
 Jour contre jour, Oswald, 1975.
 Coupes claires, Le Verbe et l’Empreinte, 1979.
 Au plus bas mot, J.-M. Laffont, 1980.
 Le Retour et le chant, Thierry Bouchard, 1980.
 Le Regard, la nuit blanche, Vrac, 1981, et EST, 2006.
 L’Âge du temps, Sud, 1984.
 Terre des voix, Rougerie, 1985.
 Pages d’écoute, Dominique Bedou, 1986.
 Chemins d’Aubrac, éditions du Rouergue, 1987.
 Fragments d’espace ou de matin, Hautécriture 1988.
 Un livre d’air et de mémoire, Sud (Prix Antonin-Artaud 1990).
 Prières errantes, Éditions Arfuyen, 1990.
 Le Don des souffles, Rougerie, 1991.
 Mise en arbre d'échos, Motus 1991.
 Fragments et louanges, Éditions Arfuyen, 1993.
 Dans la lumière inachevée, Mercure de France, 1996.
 Passage par le chœur, La Bartavelle, 1996.
 Paroles dans l’approche, L’Arrière-pays, 1997.
 À travers les commencements, Paroles d’Aube, 1999.
 Introduction au large, Éditions Arfuyen, 2001.
 Relèves de veilles (avec la collaboration de Jacques Clauzel), Alain Lucien Benoît, 2001.
 Voix d’ensemble, Éditions des Deux-Siciles, 2002.
 Entrées en échanges, Éditions Arfuyen, 2005.
 Au-dehors, le secret, Voix d’encre, 2005.
 Pluriel d’alliance, L’Arrière-Pays, 2005.
 Dans la main du poème, Écrits du Nord, 2007.
 Levées d’empreintes, Éditions Arfuyen, 2008.
 Sur le vif prodigue, Éditions des Vanneaux, 2008.
 Plus loin dans l’inachevé, Éditions Arfuyen, 2010 publié à l’occasion de la remise du Prix de littérature francophone Jean Arp.
 La Nuit, la nuit entière, Æncrages & Co, 2011. Dessins de Nicolas Rozier.
 Vocation de l’esquisse, La Dame d’Onze Heures, 2011.
 Rudiments de lumière, Éditions Arfuyen, 2013.

Переводы на русский язык 
 Стихи. Пер. И. Озеровой. В кн.: Новые голоса. Стихи современных французских поэтов. М.: Прогресс, 1981.- С.195-215.

Писатели Франции
Поэты Франции
Французские поэты
Французские поэты XX века